Aiglos – artefakt w mitologii Śródziemia
 „Aiglos” – czasopismo